Nicolescu oder Nicolesco ist der Familienname folgender Personen:

Adrian Nicolescu (* ?), rumänischer Anglist
Alexandru Nicolescu (1882–1941), rumänischer griechisch-katholischer Metropolit
Antonius Nicolescu (* 1946), rumänischer Opernsänger (Tenor)
Basarab Nicolescu (* 1942), rumänischer theoretischer Physiker
Constantin Nicolescu (* 1945), rumänischer Politiker
Dimitrie-Gabriel Nicolescu (* ?), rumänischer Politiker
Mariana Nicolesco (1948–2022), rumänische Sängerin (Sopran)
Mihai Nicolescu (* ?), rumänischer Politiker
Miron Nicolescu (1903–1975), rumänischer Mathematiker
Tudor-Horia Nicolescu (* ?), rumänischer Politiker

siehe auch:
Niculescu
Nicolaescu